Francesco Battaglia ist der Name folgender Personen:

* Francesco Battaglia (Architekt) (1701–1788), italienischer Architekt
 Francesco Battaglia (Sänger) (1893–1968), italienischer Sänger (Tenor) 
 Francesco Battaglia (Fußballspieler) (* 1985), italienischer Fußballspieler